Serafín ou Sérafin peut désigner :

Patronymie 
 David Serafín (1936- ) est un écrivain gallois.
 Silvio Sérafin (1938-2021) est un football français. 
 Jean Sérafin (1941- ) est un footballeur français.
 Tullio Serafin (1878-1968) est un chef d'orchestre italien.

Toponymie
 Serafín est un village polonais de la gmina de Łyse dans le powiat d'Ostrołęka de la voïvodie de Mazovie dans le centre-est de la Pologne